Abazovic oder Abazović ist der Familienname folgender Personen:

 Dritan Abazović (* 1985), montenegrinischer Politiker
 Kerim Abazovic (* 2004), österreichischer Fußballspieler